В данной статье представлены результаты и достижения футбольного клуба «Насаф» Карши (Узбекистан) в международных азиатских клубных турнирах АФК. «Насаф» участвовал в Азиатском кубке чемпионов, Кубке АФК и Лиге чемпионов АФК.

Достижения 
  Обладатель Кубка АФК: 2011
 Полуфиналист Азиатского кубка чемпионов: 2001/2002

Сезон 2001/2002 
В сезоне 2000 года чемпионата Узбекистана «Насаф» занял третье место выиграв бронзовые медали чемпионата. В связи с этим, впервые в своей истории клуб получил возможность участвовать в Азиатском кубке чемпионов. «Насаф» начал своё выступление в Азиатском кубке чемпионов с 1 отборочного раунда, где ему противостоял туркменский «Копетдаг». Выиграв в двух матчах туркменский клуб с общим счётом 4:0, «Насаф» вышел в следующий раунд и выиграл также в двух матчах таджикский клуб «Умед» с общим счётом 7:3 и обеспечил себе путёвку в групповой этап кубка чемпионов. Заняв второе место в своей группе, «Насаф» проиграл в 1/2 финале южнокорейскому «Сувону» со счётом 3:0. В матче за третье место также проиграл иранскому Эстеглялу со счётом 5:2 и занял четвёртое место в кубке чемпионов.

Азиатский кубок чемпионов 2001/2002

Группа 1 (Западная Азия)

Сезон 2010 
В сезоне 2010 года в из-за исключения клубов Ирака из Кубка АФК, одну из этих пустых мест занял «Насаф» который занял третье место в чемпионате Узбекистана и спустя семь сезонов вновь получил возможность участвовать в международном турнире. В своей группе «Насаф» занял второе место и вышел в 1/8 финала, где проиграл сирийскому «Аль-Карама» со счётом 1:0.

Кубок АФК 2010

Группа C

Сезон 2011 
Сезон 2011 года стал для «Насафа» самым удачным в своей истории. Заняв первое место со стопроцентным результатом в своей группе, «Насаф» вышел в 1/8 финала и победил в раунде состоящем из одной игры иорданский «Аль-Файсали» со счётом 2:1. В 1/4 финала обыграв таиландский «Чонбури», вышел в полуфинал Кубка АФК. В полуфинале выиграв ещё одну иорданскую команду «Аль-Вихдат», вышел в финал кубка. Финальный матч Кубка АФК проходил в Карши, на домашнем стадионе «Насафа» — «Марказий Карши». В финале «Насаф» выиграл кувейтский «Аль-Кувейт» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка АФК. Эта победа стала одним из самых значимых результатов в истории футбола Узбекистана и самого «Насафа».

Кубок АФК 2011

Группа A

Сезон 2012 
В сезоне 2012 года «Насаф» впервые участвовал в Лиге чемпионов АФК и в дебютном для себя сезоне занял последнее место в своей группе и закончил выступление.

Лига чемпионов АФК 2012

Группа А

Сезон 2014 
В сезоне 2014 года «Насаф» начал своё выступление со второго раунда Лиги чемпионов как бронзовый призёр предыдущего чемпионата Узбекистана и проиграл в матче состоящим из одной игры катарскому «Аль-Джаишу» и вылетел из отборочного этапа.

Лига чемпионов АФК 2014

Сезон 2015 
В сезоне 2015 года «Насаф» начал выступление в Лиге чемпионов с группового этапа и заняв третье место в своей группе не смог пробиться в 1/8 финала.

Лига чемпионов АФК 2015

Группа D

Статистика противостояний с клубами по странам

Ссылки 
 Asian Club Competitions 2001/2002
 Asian Club Competitions 2010
 Asian Club Competitions 2011
 Asian Club Competitions 2012
 Asian Club Competitions 2014
 Asian Club Competitions 2015

Футбольные клубы Узбекистана в Азиатских кубках